Laidleria est un genre éteint d’amphibiens temnospondyles à armure du Trias inférieur d'Afrique du Sud.

Description 
Le Laidleria a une longueur de .

Classification 

Son parent le plus proche était Uruyiella.

Notes et références 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Trias
Vertébré du Trias inférieur
Paléontologie en Afrique du Sud
Taxon fossile décrit en 1998